ASBH steht für:
 American Society for Bioethics and Humanities, US-amerikanische Gesellschaft für bioethische Forschung
 Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus, deutscher Verband der Behindertenhilfe bei Spina bifida und Hydrozephalus
Arbeitskreis der Studenten an berufspädagogischen Hochschulen, ehemaliger bundesweiter Studentenverband
 Association Sportive de Béziers Hérault (AS Béziers), französischer Rugby-Union-Verein

Abkürzung